Пётр Кирса́нов:
 Кирсанов, Пётр Михайлович (1902—1977) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Кирсанов, Пётр Семёнович (1919—1991) — советский военачальник, маршал авиации.